Образцовское се́льское поселе́ние — упразднённое муниципальное образование в Орловском районе Орловской области Российской Федерации.

Административный центр — село Звягинки.

История 
Образцовский сельский совет был организован в 1923 году.

Ранее сельский совет располагался в д. Образцово, а в 1931 году были объединены Образцовский и Солнцевский сельские советы и Образцовский сельский совет стал находиться в с. Звягинки.

Граница сельского совета расположена на юго-западе и юго-востоке от города Орла.

Наши земляки всегда находились в первых рядах Защитников Отечества, более 50 человек погибло в годы войны.

Сегодня Образцовская администрация занимает площадь 96.789100 кв.м. с населением 6251 человек, где расположено 22 населенных пункта.

Статус и границы сельского поселения установлены Законом Орловского области от 28 декабря 2004 года № 466-ОЗ «О статусе, границах и административных центрах муниципальных образований на территории Орловского района Орловской области».

Законом Орловской области от 04.05.2021 № 2596-ОЗ к 15 мая 2021 года упразднено в связи с преобразованием муниципального района в муниципальный округ.

География 
Поселение рассечено городом Орёл на две обособленные друг от друга части и является самым крупным с позиции комплексного градостроительного освоения и одним из самых сложных с точки зрения территориального планирования. Здесь представлены почти все варианты функций, имеющихся в Орловском районе.
По территории поселения проходит автодорога межреспубликанского значения  Орёл (Россия) — Витебск (Белоруссия). Реки: О́рлик.

Население

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входят 22 населённых пункта:

Перспективы развития 
Жилищное строительство

В 2007 году часть территории посёлка Зареченский была передана г. Орлу. На ней был возведён микрорайон Зареченский.
 
Предлагается территории, примыкающие к г. Орлу отвести под общественно-деловую, жилую и рекреационную зоны, а остальную территорию сохранить для сельскохозяйственного использования.

Основной объём нового жилищного строительства предусматривается в ближнем пригороде Орла — на территории Образцовского сельского поселения. В районе п. Зареченский и д. Образцово будет преобладать многоэтажная (свыше 5 этажей) и среднеэтажная (3-4 этажа) многоквартирная застройка. Что составит 52 % общего объёма нового жилищного строительства по всему Орловскому району.

Транспортная инфраструктура
 Строительство западного объезда г. Орла. Строительство объездной автодороги позволит сократить поток грузового транспорта, идущего через город Орёл.
 Строительство новой трассы автомобильной дороги  Москва — Симферополь.
 Строительство сети автодорог местного значения в зонах перспективного развития.

Образование 
 Звягинская средняя (полная) общеобразовательная школа,
 Образцовская средняя (полная) общеобразовательная школа.

Медицинское учреждение 
Плещеевская ЦРБ — Звяги́нская Врачебная Амбулатория в с. Звяги́нки.

Достопримечательности 
 Никитский храм в селе Солнцево.
 Городище Надежда.
 Городище Гать.

Примечания

Ссылки 
 Образцовское сельское поселение
 Орловский район Орловской области
 Никитский храм в селе Солнцево
 ЗАКОН ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ О МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 22 августа 2005 года N 534-ОЗ
 ЗАКОН ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ УСТРОЙСТВЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 16.02.2001 N 181-ОЗ
 Генпланы, материалы обоснования и прочие утверждённые документы Образцовского СП на сайте администрации

Муниципальные образования Орловского района Орловской области
Упразднённые сельские поселения Орловской области
Сельские поселения, упразднённые в 2021 году